Cultura Marcas é uma licenciadora de marcas da Fundação Padre Anchieta - ela detém marcas como as do Cocoricó, Roda Viva, etc.

Ligações externas
Cultura Marcas

Fundação Padre Anchieta
Empresas de licenciamento